Il doppio del torneo di tennis WTA Marco Island 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Andrea Jaeger e Mary Lou Daniels che hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Rosemary Casals e Wendy Turnbull.

Teste di serie

 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (primo turno)
 Kathy Jordan /  Paula Smith (semifinali)
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (semifinali)

 Hana Mandlíková /  Virginia Ruzici (primo turno) 
 Andrea Jaeger /  Mary Lou Daniels (campionesse) 
 Betsy Nagelsen /  Virginia Wade (primo turno) 
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA Marco Island 1983